«Алванд Хамедан» — иранский футбольный клуб, базирующийся в Хамадане.

Спортивный клуб Алванд Хамедан был основан в 1970 году, но через несколько лет клуб исчез. В 2000 году был создан Спортивно-культурный клуб Шахрдари Хамедан, который был одним из лидеров роста футбола в Хамедане. Через 10 лет клуб был распущен, и его лицензия во 2-м дивизионе была продана Пас Новин, резервной команде Пас Хамедан. После того, как название команды было изменено на Алванд Хамедан, команде разрешили участвовать в Лиге Азадеган. В 2014 году Алванд Хамедан был переведен обратно во 2-й дивизион.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на soccerway.com 

Футбольные клубы Ирана